Ел Момал има више значења:

 Ел Момал (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Момал (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику